Притхвирадж:
 Притхвирадж I
 Притхвирадж II
 Притхвирадж III (1166—1192) — царь (махараджа) из индуистской раджпутской династии Чаухан, правивший большим царством на севере Индии во второй половине XII века.
 Капур, Притхвирадж (1906—1972) — индийский актёр театра и кино, начавший свою карьеру в эпоху немых фильмов.
 Притхвирадж Сукумаран (род. 1982; более известен под мононимом Притхвирадж) — индийский актёр, закадровый исполнитель и продюсер.

См. также 
 Притхви